В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Керрі Гарріс і Леслі Гант 6-3, 7-6.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чемпіонки)
 Ольга Морозова /  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (півфінал)
 Карен Крантцке /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Philadelphia